Montbaús (en francès Monbahus) és un municipi francès, situat al departament d'Òlt i Garona i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia 

 2016 : 603

Administració

Referències 

Municipis d'Òlt i Garona